Chinezen in Indonesië
 Chinees-Indische restaurants, zie Chinees restaurant